Флаг муниципального образования город Иши́м Тюменской области Российской Федерации.

Ныне действующий флаг утверждён 27 октября 2004 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1613.

Флаг является официальным символом муниципального образования город Ишим.

Описание 
«Флаг муниципального образования „Город Ишим“ представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3. Полотнище жёлтого цвета разделено на две части исходящим от древка клином лазоревого (сине-голубого) цвета. В центре клина золотой карась».

Обоснование символики 
Флаг составлен по правилам и в соответствии с традициями геральдики и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Флаг создан с учётом герба муниципального образования город Ишима, который разработан на основе исторического герба города Ишима, Высочайше утверждённого а, описание которого гласило: «В верхней части щита герб Тобольский. В нижнем — синем поле — золотой карась: в знак того, что в окружности оного города находится множество озёр, которые изобилуют сею рыбою и отменною величиною оных».

Жёлтый цвет (золото) — символ прочности, величия, богатства, интеллекта, великодушия.

Синий цвет (лазурь) — символ красоты, безупречности, возвышенных устремлений, добродетели, символ чистого неба.

Примечания 

Ишим
Флаги с изображением рыбы